Holobus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Antoine Joseph Jean Solier 1849. Holobus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Holobus